Altingsvalget 1967 blev afholdt på Island den 11. juni 1967.

Politiske valg i 1967
Politiske valg i Island